Ages Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ages Creek (Clover Fork), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Left Fork Ages Creek, Fluss im Bundesstaat Kentucky